Бобары́ков — русская фамилия.

Известные носители 
 Бобарыков, Иван Иванович (1844—?) — российский революционер; проходил по делу С. Г. Нечаева.
 Бобарыков, Иван Иванович (1869—1928) — российский и советский учёный-механик, педагог, организатор науки и образования.
 Бобарыков (Бабарыков), Иван Иванович (1890—1981) — российский военный историк, общественный деятель.
 Бобарыков, Николай Иванович (1893—1955) — российский морской офицер.